Conioselinum nematophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pimenov och Kljuykov. Conioselinum nematophyllum ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
nematophyllum